Le tournoi de tennis de Buenos Aires est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 19 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Enrique Morea enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires

Navigation 

dames 1965
Buenos Aires
1965 en Argentine
Tennis en avril 1965